Afghanska kan avse:

 Afghanska – ett språk, Afghanistans största språk, se Dari
 Afghanska – ett adjektiv för landet Afghanistan (ur Brittiska Indien 1919– , Islamiska republiken Afghanistan 1973–)
 Kungariket Afghanistan –  en monarki i södra Centralasien 1926-1973
 Emiratet Afghanistan – ett emirat mellan Centralasien och Sydasien 1823–1926
 Huset Durrani – en afghanska dynasti 1747–1826
 Afghanska – en kvinna tillhörande antingen vilket folkslag som helst i Afghanistan